(1880 - ?), joueur de tennis danois.
 Erik Larsen (1928-1952), rameur d'aviron danois.
 Erik Otto Larsen (1931-2008), écrivain danois, auteur de roman policier.
 Erik Larsen (1962- ), auteur de comics américain.